

Astronomia
 23245 Fujimura – asteroide della fascia principale

Persone
 Ayumi Fujimura – doppiatrice giapponese
 Shin'ichi Fujimura – archeologo giapponese 
 Tomomi Fujimura – ex calciatrice giapponese